Der Nachname Machonin steht für folgende Personen:

 Iwan Iwanowitsch Machonin (1885–1973), russischer Flugzeugkonstrukteur
 Pavel Machonin (1927–2008), tschechoslowakischer und tschechischer Soziologe
 Sergej Machonin (1918–1995), tschechoslowakischer Literatur- und Theaterkritiker, Publizist und Übersetzer
 Věra Machoninová (* 1928), tschechoslowakische Architektin
 Vladimír Machonin (1920–1990), tschechoslowakischer Architekt